Vallentinia är ett släkte av nässeldjur. Vallentinia ingår i familjen Olindiasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Vallentinia